

Fluor

Fer

Flérovium

Fermium

Francium

Liste en rapport avec la chimie